Šibovi est un toponyme qui peut désigner :
 Šibovi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
 Šibovi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie.